Hymeniopeltis är ett släkte av svampar. Hymeniopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hymeniopeltis